Ville sans loi (film, 1935), film américain réalisé par Howard Hawks
Ville sans loi (film, 1955), film américain réalisé par Joseph H. Lewis